De DFL-Supercup 2016 was de 17e editie van de Duitse supercup. Kampioen en bekerwinnaar Bayern München won met 0–2 van vicekampioen Borussia Dortmund.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2016
Supercup voetbal Duitsland
Borussia Dortmund
FC Bayern München
Sportevenement in Dortmund